Оаро — французская фамилия.

Известные носители:
 Оаро, Гийом (род. 1984) — французский футболист.
 Оаро, Келли — французская модель, участница Мисс Мира 1978.
 Оаро, Лолита — французская модель, участница Мисс Земля 2014.
 Оаро, Полин (род. 1994) — французская модель.